WGPB steht für:
 WGPB (Radiosender)
 Wirtschaftsgruppe Privates Bankgewerbe, deutscher Bankenverband, ab 1934 Untergruppe der Reichsgruppe Banken unter Friedrich Reinhart
 Write Garbage in Process-control Block, Assembler-Befehl

Abkürzung